Garver est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, banquier d'investissements américain
 (né en 1970), artiste tatouer américain
 (1878-1949), chef spirituel américain
 (né en 1945), actrice américaine
Lori Garver (né en 1961), administratrice adjointe américaine de la NASA
 (1925-2017), joueur américain de baseball

Voir aussi

Homonymie de patronyme